Episodi di Zorro – episodi della serie televisiva del 1957
 Episodi di Zorro – episodi della serie televisiva del 1990
 Episodi di Zorro – episodi della serie anime del 1996-1997